Zeitlhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Zeitlhofer (1870–1926), österreichischer Politiker (CSP)
 Lydia Zeitlhofer (1931–2019), deutsche Turnerin; siehe Lydia Pfann
 Pauli Zeitlhofer, österreichischer Rallye-Copilot
 Peter Zeitlhofer (* 1978), österreichischer Fußballtrainer

Siehe auch:
 Zeitlhof